Slovo racek má více významů:

označení pro několik rodů ptáků
 Rackovití – název racek se používá pro všechny rody této čeledi
 Larus
 Creagrus
 Leucophaeus
 Pagophila
 Rhodostethia
 Rissa
 Xema
 Seznam racků

skupina okrasných plemen holuba domácího
 Rackové – název racek se používá pro většinu zástupců této skupiny
 orientální racek
 africký racek
 anglický racek-sovička
 čínský racek

plemeno slepic
 Východofríský racek – plemeno slepic

místopis
 Racek (Chlístov) – část obce Chlístov v okrese Benešov
 Racek (rybník) – vodní nádrž v Rumburku

příjmení osob
 Ilja Racek (1930–2018) – český herec
 Ilja Racek ml. (* 1950) – český režisér a publicista, syn Ilji Racka
 Jan Racek (1905–1979) – český muzikolog a hudební pedagog
 Miloslav Racek (1925–1980) – český vysokoškolský pedagog, archeolog a historik
 Vladimir Racek (1918–1980) – sovětský horolezec a geograf českého původu
 Marie Racková (1930–2005) – česká vysokoškolská učitelka, bohemistka a dialektoložka

umění
 Racek (divadelní hra) – Čechovovo drama
 Jonathan Livingston Racek – novela
 Racek má zpoždění – český film
 Racek (album) – album zpěváka Tomáše Kluse z roku 2011

jiné významy
 Botel Racek – botel v Praze
 Přikryl-Blecha PB-5 Racek – československý sportovní letoun

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení